

Підволоч'є — присілок, Зарічне сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Підволоч'є — присілок, Усть-Алексієвське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Підволоч'є — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Підволоч'є — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Підволоч'є — присілок, колишнє Шестаковське сільське поселення, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область